Graafschap Artesië, voormalige graafschap en provincie, gelegen in het huidige Frankrijk.
 Artesië (streek), een streek in Frankrijk
 Brouwerij Artois, een Belgische bierbrouwer, vandaag deel van AB InBev